Miha Štebih, slovenski hokejist, * 7. april 1992, Maribor.

Štebih je kariero začel pri klubu HDK Maribor, v sezoni 2006/07 v slovenski mladinski ligi in v sezoni 2008/09 v slovenski članski ligi. Igral je tudi v švedskih mladinskih ligah za Malmö IF in Grums IK, od sezone 2012/13 pa je član kluba Dukla Jihlava v češki drugi ligi.

Za slovensko mladinsko reprezentanco je nastopil na enem svetovnen prvenstvu U18 in dveh svetovnih mladinskih prvenstvih, v članski reprezentanci pa je prvič nastopil na Svetovnem prvenstvu 2014 D1A, ko je dosegel dva gola in podajo na petih tekmah. Leta 2015 je prvič nastopil na prvenstvu elitne divizije.

Pregled kariere

|-
| HDK Maribor
| Slovenska ml. liga
| 06/07
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| HDK Maribor
| Slovenska ml. liga
| 07/08
|
| 22
| 2
| 4
| 6
| 
| 82
|
| 5
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|-
| rowspan=2|Malmö IF
| Švedska 2. liga U18
| 08/09
|
| 18
| 0
| 4
| 4
| 
| 43
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Švedska liga U18
| 08/09
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| rowspan=2|HDK Maribor
| Slovenska ml. liga
| 08/09
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 5
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 4
| 3
| 1
| 4
| 
| 2
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| rowspan=3|Grums IK
| Švedska liga U18
| 09/10
|
| 23
| 4
| 10
| 14
| 
| 14
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Švedska ml. liga
| 09/10
|
| 10
| 2
| 2
| 4
| 
| 33
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Švedska 3. liga
| 09/10
|
| 12
| 1
| 1
| 2
| 
| 8
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D2
| 10
|
| 5
| 0
| 4
| 4
| +9
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Wichita Falls Wildcats
| NAHL
| 10/11
|
| 44
| 2
| 9
| 11
| +11
| 75
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| +3
| 2
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 11
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| +4
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC Red Bull Salzburg
| RBHRC U20
| 11/12
|
| 36
| 10
| 15
| 25
| 
| 56
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1A
| 12
|
| 5
| 1
| 2
| 3
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češka 2. liga
| 12/13
|
| 26
| 2
| 1
| 3
| +2
| 10
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| -2
| 0
|-
| HC Pelhřimov
| Češka 3. liga
| 12/13
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| 
| 2
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Dukla Jihlava
| Češka 2. liga
| 13/14
|
| 49
| 3
| 4
| 7
| +12
| 30
|
| 9
| 1
| 1
| 2
| -1
| 29
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1A
| 14
|
| 5
| 2
| 1
| 3
| +4
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češka 2. liga
| 14/15
|
| 39
| 4
| 10
| 14
| +10
| 24
|
| 12
| 2
| 9
| 11
| -2
| 20
|-
| BK Mladá Boleslav
| Češka liga
| 14/15
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 15
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| -1
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 319
| bgcolor="#7FFF00" | 37
| bgcolor="#7FFF00" | 69
| bgcolor="#7FFF00" | 106
| bgcolor="#7FFF00" | +49
| bgcolor="#7FFF00" | 399
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 44
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 11
| bgcolor="#7FFF00" | 17
| bgcolor="#7FFF00" | -2
| bgcolor="#7FFF00" | 55
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski branilci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HDK Maribor
Hokejisti Grums IK
Hokejisti Wichita Falls Wildcats
Hokejisti Dukla Jihlava
Hokejisti HC Pelhřimov
Hokejisti BK Mladá Boleslav
Mariborski športniki